

Toponymes 
 Serian, ville de l’État de Sarawak, en Malaisie.
 Blousson-Sérian (Blosson e Serian en gascon), commune française située dans le département du Gers.
 , ville de la province du Punjab au Pakistan.

Autres 
 Metazygia serian, une araignée.
 Une déclinaison du verbe être en niçois.

Voir aussi 
 Sérianne, deuxième volume du cycle Le Monde réel de Louis Aragon.